Fregoso ist der Familienname folgender Personen:

 Federigo Fregoso (1480–1541), italienischer Kardinal, Erzbischof von Salerno und Bischof von Gubbio
 Paolo Fregoso (1428–1498), italienischer Kardinal, Erzbischof von Genua
 Ramón Fregoso (1889–1950), mexikanischer Unternehmer und Fußballfunktionär